Michiko Shōda (née en 1934), impératrice consort du Japon
 Shinoe Shōda (1910-1965), poétesse et écrivaine japonaise
 Yuichi Shoda, psychologue américain d'origine japonaise